Григор Иванов Силяновски е български офицер (полковник), командвал 61-ви пехотен полк по време на Първата световна война (1915 – 1918).

Биография 
Григор Силяновски е роден на 14 септември 1872 година година в Крушево, тогава в Османската империя. На 2 август 1892 завършва Военното на Негово Княжеско Височество училище с 14-и випуск и е произведен в чин подпоручик. Служи в 1-ви резервен полк и 25-и пехотен драгомански полк.

През Първата световна война (1915 – 1918) командва 61-ви пехотен полк от състава на 11-а пехотна македонска дивизия. На 30 май 1918 г. е произведен в чин полковник, а след края на войната с Министерска заповед от 31 октомври 1918 г. е уволнен от служба.

Умира в 1937 година в София.

Семейство 
Полковник Григор Силяновски е женен за Виктория Силяновска (1882-1950 г.), по баща Серафимова, и има 3 деца – инж. Иван Силяновски (1901-1978 г.), и две дъщери – Евгения и Вера.

Военни звания 
 Подпоручик (2 август 1892)
 Поручик (2 август 1895)
 Капитан (1901)
 Майор (18 май 1913)
 Подполковник (30 май 1916)
 Полковник (30 май 1918)

Родословно дърво

Бележки

Източници 
 

Български полковници
Български военни дейци от Балканските войни
Български военни дейци от Първата световна война
Български офицери от Македония
Четиринадесети випуск на Националния военен университет „Васил Левски“
Родени в Крушево
Починали в София
Носители на орден „За военна заслуга“
Носители на орден „Свети Александър“
Български имигранти от Македония в София
Погребани в Централните софийски гробища